Das Kreisgericht Vilnius (lit. Vilniaus rajono apylinkės teismas) ist ein Kreisgericht in Litauen, eines der zehn Gerichte (neben dem Bezirksgericht Vilnius, Appellationsgericht Litauens, den vier Stadtkreisgerichten u. a.) in der Hauptstadt der Republik. Das zuständige Territorium ist das Rayon Vilnius. Das Gericht der 2. Instanz ist das Bezirksgericht Vilnius.

Adresse: Kalvarijų g.  28, LT-09600 Vilnius.

Richter 
 Gerichtspräsidentin Laima Leipuvienė (* 1952) seit 2009

Weblinks 
 Kreisgericht Vilnius („Infolex“ Information)

Gericht (Vilnius)
Vilnius